Никола́й Петро́вич Кры́мов () — русский и советский живописец и педагог. Народный художник РСФСР (1956), член-корреспондент АХ СССР (1949).

Биография 
Родился в семье художника П. А. Крымова, писавшего в манере «передвижников». Первоначальную профессиональную подготовку получил у отца. Брат известного хирурга — А. П. Крымова.

В 1904 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где сперва занимался на архитектурном отделении, а в 1907—1911]— в пейзажной мастерской А. М. Васнецова. Участник выставки «Голубая роза» (1907), а также выставок «Союза русских художников». Жил в Москве, проводя также (с 1928) значительную часть года в Тарусе.

Уже в ранних своих работах примкнул к символизму — в том числе и в качестве графика-оформителя журнала «Золотое руно» (1906—1909). Натурные впечатления в ту пору порой претворялись у него в зыбкое красочное марево, напоминающее скорее гобелен, чем картину («Под солнцем», 1906, Русский музей). Позднее краски и формы обретают у Крымова все большую материальную предметность, однако природа, чаще всего безлюдная, пребывает не менее поэтической («Желтый сарай», 1909, Третьяковская галерея; «Утро», 1916, Ярославский художественный музей). Безыскусная простота типичных среднерусских мотивов соединяется в «классических», тарусских картинах мастера («Речка», 1926; «У мельницы», 1927; обе в Третьяковской галерее) с ясной гармонией композиции и особой системой «общего тона», переводящей ландшафт в сферу чисто эстетического созерцания. Считая сутью живописи не краску, а именно тон (наполняющий цвет светом), Крымов предлагал в качестве идеальной точки отсчета горящую спичку на фоне ярко освещенной солнцем стены. Изложил свои теоретические взгляды в статье «О Левитане» (1938).

Внес значительный вклад в сценографию, оформив во МХАТе «Горячее сердце» (1926) и «Таланты и поклонники» (1933) А. Н. Островского, а также «Унтиловск» Л. М. Леонова (1928). В 1919—1930 много работал и как педагог — в Пречистенском практическом институте, Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас) и Московском областном художественном училище памяти 1905 года. Особенностью педагогического дара Крымова было то, что в каждом из своих учеников он видел и развивал индивидуальность. У пейзажиста Крымова ученики стали жанристами, историческими живописцами, портретистами — С. П. Викторов, Ю. П. Кугач, М. П. Иванов-Радкевич, Ф. П. Решетников, Н. К. Соломин.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Примечания

Ссылки 
 krimov.ru — Николай Крымов — персональный веб-сайт

Художники России
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Художники русского авангарда
Члены Общества московских художников
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели МАХУ
Художники и литераторы в Тарусе